Кубок Турции 2011/12 — 50-й розыгрыш турецкого кубкового турнира. Кубок стартовал 7 декабря 2011 и закончится в 16 мая 2012 года.

В данном розыгрыше кубка участвовало 57 команд.

Сетка Плей-офф

Четвертьфинал 
Матчи четвертьфинала прошли 10—12 апреля 2012 года на нейтральных полях.

|}

Полуфинал 
Матчи полуфинала прошли 25—26 апреля 2012 года на нейтральных полях.

|}

Финал 

Финал состоялся 16 мая 2012 года в Анкаре на стадионе «19 мая»

Ссылки 
 Официальная страница кубка
 Все матчи кубка офф. сайт

Сезоны Кубка Турции по футболу
Спорт в Турции в 2011 году
Спорт в Турции в 2012 году
Турция